Schwalbach (Saar), een gemeente in de Duitse deelstaat Saarland
Schwalbach am Taunus, een plaats in de Duitse deelstaat Hessen
Bad Schwalbach, een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen